Юджин Скалиа (; род. 14 августа 1963, Колумбус, Огайо) — американский адвокат, министр труда США (2019—2021).

Биография 
Родился в 1963 году в Колумбусе, Огайо. Сын бывшего судьи Верховного суда США Антонина Скалиа.

Получил степень бакалавра искусств в Виргинском университете и степень доктора права — в Чикагском университете.

Более 20 лет проработал в вашингтонской корпоративной юридической фирме Gibson, Dunn & Crutcher, завоевав репутацию сильного противника профсоюзов в правовых спорах по поводу норм, защищающих права потребителей и наёмных работников. В 2006 году оказал юридическую помощь розничной торговой сети Walmart в связи с вступлением в силу закона штата Мэриленд, обязавшим компании с численностью занятых более 10 тысяч человек тратить не менее 8 % доходов на медицинское страхование работников; в 2011 году помогал корпорации Boeing в ходе переговоров с профсоюзами.

В 1990-е годы являлся специальным помощником генерального прокурора США Уильяма Барра. В администрации Джорджа Буша-младшего занимал должность старшего юрисконсульта Министерства труда (иначе — ; в 2001 году назначение было заблокировано в Сенате демократами из-за протестов профсоюзов в связи с деятельностью Скалиа, направленной против законодательного регулирования требований к технике безопасности на рабочих местах, и в январе 2002 года Буш провёл его в обход Конгресса, во время , но в январе 2003 года Скалиа ушёл в отставку).

18 июля 2019 года президент Трамп предложил Сенату США кандидатуру Юджина Скалиа для утверждения в должности министра труда. 26 сентября 2019 года утверждён Сенатом (голоса сенаторов разделились строго по партийному признаку — 53 против 44) и 30 сентября вступил в должность.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Виргинского университета
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Школы права Чикагского университета
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Уортонской школы бизнеса
Адвокаты США
Члены Республиканской партии США
Министры труда США